O rio Roncador é um rio brasileiro nasce no segundo distrito do município de Magé, Santo Aleixo, e desemboca na Baía da Guanabara.O Rio do Roncador é um principal ponto turístico de Magé,foi descoberto na época dos escravos e burgueses. 

Rios do Rio de Janeiro (estado)